Ярков — русская фамилия.

Известные носители 
 Ярков, Борис Андреевич (1910—1988) — советский композитор, ветеран Великой Отечественной войны, первый директор Омской студии телевидения (1955).
 Ярков, Владимир Валентинович (род. 1953) — советский и российский шахматист.
 Ярков, Евгений Анатольевич (род. 1973) — советский и российский футболист, полузащитник.
 Ярков, Пётр Глебович (1875—1945) — русский и советский поэт, певец.
 Ярков, Сергей Иванович (род. 1970) — украинский футболист.
 Ярков, Степан Петрович — к.и.н., профессор

См. также 
 Яркин
 Ярка